

Sciences et techniques 
 L'effet Doppler, découvert par Christian Doppler, est le décalage de fréquence observé entre les mesures d'une onde à l'émission et à la réception, quand l'émetteur et le récepteur sont en mouvement relatif. Les applications de cet effet sont notamment :
 l'échographie Doppler ;
 le doppler, en médecine ;
 les algorithmes Doppler, utilisés en météorologie ;
 les dopplergrammes, en astronomie ;
 le radar Doppler, qui permet des mesures de vitesse.
 (3905) Doppler est un astéroïde binaire, situé dans la ceinture principale ; il est nommé en l'honneur de Christian Doppler.

Patronyme 

 Christian Doppler (1803-1853), un mathématicien et physicien autrichien, surtout célèbre pour sa découverte de l'effet Doppler ;
 Clemens Doppler (1980-), un joueur de beach-volley autrichien ;
 Franz Doppler (1821-1883), un flûtiste et compositeur austro-hongrois ;
 Hugo W. Doppler (1942-), un numismate suisse ;
 Karl Doppler (1825-1900), un flûtiste et compositeur austro-hongrois, frère de Franz.